Ponora (ukrainien: Понора) peut faire référence à :
 Ponora, affluent de la rive droite du Horyn, en Ukraine.
 Ponora, affluent de la rive droite de l'Ikopot, en Ukraine.
 Ponora, village du raïon de Slavouta, dans l'oblast de Khmelnitski, en Ukraine.

Sources